Георг Шорис (нем. Georg Schories, 9 января 1874, Берлин — 2 декабря 1934, там же) — немецкий шахматист, мастер, участник ряда крупных международных соревнований. Также известен как шахматный композитор.

По профессии — портной. Родился в Берлине, некоторое время жил в Париже, потом обосновался в Лондоне. После начала I Мировой войны был вынужден вернуться в Германию.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Великобритании
Шахматисты Германии